Charles Dufresne (1611-1684) est un comédien et directeur de troupe français ; 
 Charles Dufresne (1876-1938) est un peintre, graveur, sculpteur et décorateur français ;
 Charles-Paul Dufresne (1885-1956), graveur, peintre, illustrateur et dessinateur français.